Wolfertstal ist ein für Gewässer namengebender Talname:

 Wolfertstal (Oberkochen), Tal bei Oberkochen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, zuerst trocken, dann durchflossen vom zunächst Wolfertstalbach genannten Gutenbach
 Wolfertstal (Schüpfbach), Bachtal links zum Schüpfbach nach Lengenrieden, Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wolfert
 Wolfsthal (Begriffsklärung)